Наталья Алексеевна Лупу (, род. 4 ноября 1987 года) — украинская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на 800 метров.

На чемпионате Европы 2003 года среди юниоров завоевала золотую медаль, а на чемпионате мира 2004 года среди юниоров — четвертое место. На чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении 2012 года в Стамбуле завоевала серебряную медаль в беге на 800 метров.

В июле 2009 года в Донецке установила личный рекорд в беге на 800 метров, пробежав дистанцию за 2:00.32.

На чемпионате мира-2014 в закрытых помещениях в польском Сопоте сдала положительный допинг-тест и была дисквалифицирована на 9 месяцев.

Одним из тренером Натальи Лупу был Заслуженный тренер Украины — Степанов Владимир Васильевич.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте International Association of Athletics Federations

Бегуны на средние дистанции Украины
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Всемирных военных игр